De Nemzeti Bajnokság is de hoogste voetbaldivisie in Hongarije die door de Hongaarse voetbalbond wordt georganiseerd. De competitie wordt gesponsord door OTP Bank en staat dan ook bekend als de OTP Bank Liga.

In deze competitie spelen twaalf clubs. De clubs die als voorlaatste en laatste eindigen degraderen naar de Nemzeti Bajnokság II. Zoals Hongarije er nu voor staat op de UEFA-coëfficiëntenranglijst plaatst de kampioen zich voor de (voorronde van de) UEFA Champions League. De nummers twee en drie plaatsen zich, samen met de winnaar van de Beker van Hongarije, voor (de voorronden van) de UEFA Europa League.

Geschiedenis 

De eerste kampioenen waren de kampioenen van de voetballiga uit de hoofdstad Boedapest. Vanaf het seizoen 1907/08 streden de regionale kampioenen tegen elkaar in een toernooi, de "Vidéki Bajnokság" (het provinciaal kampioenschap), waarvan de winnaar in een finalewedstrijd tegen de kampioen van Boedapest speelde om het Hongaars kampioenschap. Omdat de wedstrijd steevast in Boedapest werd georganiseerd en dit voor de regionale kampioenen een financiële barrière vormde werd er alleen in 1909 in deze constructie om de nationale titel gestreden. In 1924/25 streden de nummers één en twee uit Boedapest en zes regionale kampioenen in een toernooi om de titel, in 1925/26 de zes regionale kampioenen en de kampioen van Boedapest.

In het seizoen 1926/27 werd de eerste nationale competitie gespeeld met clubs uit de hoofdstad Boedapest én uit de regio. In 1944 was Nagyváradi AC de eerste club die de landstitel won die niet uit de hoofdstad Boedapest kwam.

Landskampioenen 
 van 1901-1905, in 1945 en van 1950-1957 en 1963-1970 betrof het lente-herfst competities, overige seizoenen herfst-lente competities.
 1901-1922: Kampioen van de voetballiga van Boedapest
 1950: 2x kampioen; betrof een seizoens competitie (1949/50) en een halve competitie (1950), in verband met wijziging competitie opzet van seizoen naar jaar
 1963: 2x kampioen; betrof een seizoens competitie (1962/63) en een halve competitie (1963), in verband met wijziging competitie opzet van seizoen naar jaar

Landstitels per club 
Sommige clubs speelden door de jaren heen onder verschillende namen.

Eeuwige ranglijst deelname 
Clubs in het vet spelen in 2022/23 in de hoogste klasse. Hieronder enkel officiële seizoenen, tijdens de oorlog werden ook kampioenschappen gespeeld die niet officieel erkend werden. Het seizoen 1956 werd na meer dan 20 speeldagen afgebroken en is niet officieel en daardoor hier ook niet opgenomen.

Hongaarse voetbalcompetitie